Xysma bezeichnet

 eine finnische Death-Metal- und Rock-Band, siehe Xysma (Band)
 eine Gattung der Grabwespen, siehe Xysma (Gattung)